Saint-Médard kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Médard, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard, Deux-Sèvres, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Saint-Médard, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Médard, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Médard, Lot, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Médard, Moselle, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-Médard, Pyrénées-Atlantiques, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-d'Aunis, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-de-Guizières, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-de-Mussidan, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-de-Presque, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Médard-d'Excideuil, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-d'Eyrans, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-en-Forez, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Médard-en-Jalles, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-la-Rochette, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Médard-Nicourby, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Médard-sur-Ille, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

Kanada 

 Saint-Médard (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar